Eduardo Gamboa puede referirse a:

 Eduardo Gamboa, árbitro de fútbol chileno;
 Eduardo Gamboa, jugador de baloncesto argentino;
 Eduardo Gamboa, compositor mexicano de música de cine.